Kügerl ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Kügerl (* 1986), österreichischer Basketballspieler
 Helga Kügerl (* 1957), österreichische Politikerin (FPÖ)